Unter der Bezeichnung Siemens ES64 gibt es derzeit fünf Baureihen

 Siemens ES64P, DB-Baureihe 127, Multifunktionslok (Prototyp)
 Siemens ES64F, DB-Baureihe 152, Güterverkehrslok
 Siemens ES64F4, DB-Baureihe 189, mehrsystemfähige Güterverkehrslok
 Siemens ES64U2, DB-Baureihe 182, ÖBB-Baureihe 1016/1116, (z. T. mehrsystemfähige) Universallok
 Siemens ES64U4, ÖBB-Baureihe 1216, mehrsystemfähige Universallok

Siehe auch:
 Siemens EuroSprinter, Übersicht über die Typenfamilie